Radarsat steht für folgende Satelliten:
 RADARSAT-1, kanadischer Erdbeobachtungssatellit (1995–2013)
 RADARSAT-2, kanadischer Erdbeobachtungssatellit (ab 2007)
 Radarsat Constellation, kanadische Erdbeobachtungssatelliten (ab 2019)

Abkürzung